Kangersornup Kuua bezeichnet:
 Kangersornup Kuua (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangersornup Kuua (Fluss, Qasigiannguit) (Lakseelv), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland